Пе́рвая столи́ца — обиходное именование ряда городов, бывших в своё время первой столицей своего государства, в частности:
 Первая столица Гаити — Кап-Аитьен (бывший Ле-Кап).
 Первая столица Галлии — Лион (бывший Лугдун).
 Первая столица Казахстана — Оренбург.
 Первая столица калмыков — Приволжский (бывший Калмыцкий Базар).
 Первая столица Китая — Сиань.
 Первая столица России (или Руси) — Старая Ладога.
 Первая столица Финляндии — Турку (бывший Або).
 Первая столица Японии — Нара.

Прочее 
 «Первая столица» — неофициальный титул города Харькова.
 «Первая столица» — харьковский телевизионный канал общественно-исторического направления. Основан в 1995 году.
 «Первая столица» — марка водки.

Примечания